Инди́ра Ва́рма (; род. , Бат) — британская актриса.

Биография 
Индира Варма родилась 27 сентября 1973 года в городе Бат, Сомерсет, Англия. Отец — индиец, мать — швейцарка, имеющая итальянские (генуэзские) корни. В 1992—1995 годах Индира стажировалась в Королевской академии драматического искусства.

Дебютировала в кино в 1996 году с ролью в фильме «Кама Сутра: История любви». Наиболее известна по ролям в сериалах «Рим», «Живая мишень» и «Игра престолов».

В 2015 году получила премию «Behind the Voice Actors Awards» в категории «Лучший ансамбль озвучивания в видеоигре» за озвучивание игры «Dragon Age: Inquisition».

В настоящее время Индира живёт в Лондоне с гражданским мужем Колином Тирни и их дочерью Эвелин.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы Великобритании
Лауреаты премии Лоренса Оливье